Atlasjet – turecka linia lotnicza z siedzibą w Stambule. Obsługuje połączenia krajowe oraz czartery do Europy. Głównym węzłem jest Port lotniczy Stambuł-Atatürk. Linia posiada 18 samolotów i obsługuje 22 trasy.

Flota 
Flota przewoźnika na dzień 1 marca 2014 roku składa się z 18 samolotów. Średnia wieku maszyn to 13,7 lat.

Przypisy 

Tureckie tanie linie lotnicze
Przedsiębiorstwa w Stambule
Transport w Stambule